Ivo Norman Ron (16 de janeiro de 1969) é um ex-futebolista equatoriano que atuava como meia-atacante.

Carreira 
Ivo Norman Ron integrou a Seleção Equatoriana de Futebol na Copa América de 1995.

Jogadores da Seleção Equatoriana de Futebol
Jogadores da Copa América de 1991
Jogadores da Copa América de 1995